

Codici 
 004 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tolosa

Altro 
 004 – Frederick Warder, agente doppio 0 nei romanzi e nei film di James Bond